

Редькино — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Редькино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Редькино — присілок, Краснокамський район, Башкортостан